L'Ethniki Erasitechniki Kategoria 1981-1982 è la 7ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 7

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Gruppo 8

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1982-1983
      Retrocesse in Delta Ethniki 1982-1983

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1981
Calcio nel 1982